Schleifbach ist ein Gewässername:

 Schleifbach (Bühler), rechter Zufluss des Bühler am Eisenweiher der Hammerschmiedeseen bei der Hammerschmiede, Ortsteil Pommertsweiler, Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Schleifbach (Grazer Mühlgang), Abfluss des Grazer Mühlgangs im Stadtbezirk Gösting, Graz, Steiermark
 Schleifbach (Haslochbach), linker Zufluss des Haslochbachs an der Zwieselmühle, Gemeinde Schollbrunn, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Schleifbach (Hauensteiner Alb), mit Hauptoberlauf Remplenbächlein, rechter Zufluss der „Hauensteiner“ Alb (Hochrhein) in Menzenschwand-Oberdorf, Stadt St. Blasien, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Schleifbach (Itz), rechter Zufluss der Itz bei Finkenau, Gemeinde Ahorn, Landkreis Coburg, Bayern
 Schleifbach (Kocher), linker Zufluss des Kochers bei Gelbingen, Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schleifbach (Levester Bach), linker Zufluss des Levester Bachs in der Region Hannover, Niedersachsen
 Schleifbach (Main), linker Zufluss des Untermains bei Kleinwelzheim, Stadt Seligenstadt, Landkreis Offenbach, Hessen
 Schleifbach (Mulde), rechter Zufluss der Mulde in der Dübener Heide bei Bad Düben, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Schleifbach (Pfedelbach), Unterlaufname des Pfedelbachs, linker Zufluss der Ohrn in Öhringen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Schleifbach (Pölsfluss), rechter Zufluss des Pölsflusses in Pölstal, Bezirk Murtal, Steiermark, Österreich
 Schleifbach (Rötzbach), linker Zufluss des Rötzbachs (zur Schwarzach (Naab)) bei Muschenried, Markt Winklarn, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Schleifbach (Sulzach), rechter Zufluss der Sulzach bei Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Schleifbach (Urft), linker Zufluss der Urft bei Nettersheim, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Schleifbach (Wörthbach), rechter Zufluss des Wörthbachs bei Eggenthal, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Schleifbach (Zottbach), rechter Mühlkanal des Zottbachs bei Schönschleif, Stadt Pleystein, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

 Spiegelschleifbach, linker Mühlkanal der Pfreimd an der Gebhardsreutherschleife, Markt Moosbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Burgschleifbach, linker Mühlkanal des Tröbesbachs (zur Pfreimd) bei Burgschleif, Markt Moosbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

Siehe auch:

 Schleifenbach
 Schleiferbach
 Schleifgraben
 Schliffbach